Песенный сигнал — это передача по пионерлагерной/детсколагерной громкоговорительной сети определённой песни, про которую на вступительном общелагерном сборе (на открытии смены) объявляется начальником лагеря, что она будет означать.

Песенные сигналы получили широкое распространение после внедрения в пионерлагерях радиоузлов, транслирующих их наряду с аудиозаписями традиционных сигналов горна. Подача песенных сигналов до сих пор практикуется в детских лагерях.

Старейшим песенным сигналом является общелагерная колыбельная (передаётся два раза в день, сразу после (в «пионерские» времена) сигнала горна «Ко сну»: на ночной сон и на «тихий час»). Намёк на неё можно найти ещё в цикле рассказов Зои Воскресенской «Сердце матери» о возводимом в эталон воспитании в семье Ульяновых. Впоследствии были введены и другие песенные сигналы. Отдельные песенные сигналы могут касаться только председателей советов отрядов.

Ссылки 
 Традиционный песенный сигнал «На зарядку» 
 Специально написанная для «Артека» общелагерная колыбельная

Примечания 

Пионерские лагеря